ТОЭ — многозначная аббревиатура:
 ТОЭ — теоретические основы электротехники
 ТОЭ — теоретическая и общая электротехника
 ТОЭ — Тихоокеанская океанографическая экспедиция (4-го центрального научно-исследовательского института МО РФ)

См. также 
 ТОЭС — технология, организация и экономика строительства
  — аббревиатура латиницей